Animalia - animais são chamados vulgarmente de "bichos", especialmente insetos
Ou ainda:
 Bicho (álbum)
 Bicho (canção)
 Bichos (livro) - do escritor português Manuel Torga
 Jogo do bicho

Cultura acadêmica
Calouro - no Brasil, grafado costumeiramente "bixo"
Hierarquia Académica - em Portugal

Desambiguação